Сан Дијего де Алехандрија има више значења:

 Општина Сан Дијего де Алехандрија (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Дијего де Алехандрија (Сан Дијего де Алехандрија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику